Johannes Schiess ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schiess (Politiker, 1562) (* um 1562; † um 1630), Schweizer Landammann und Tagsatzungsgesandter
 Johannes Schiess (Politiker, 1584) (* 1584; † um 1639), Schweizer Bannerherr, Landesstatthalter und Tagsatzungsgesandter
 Johannes Schiess (Politiker, 1649) (1649–1722), Schweizer Landesseckelmeister, Landesstatthalter, Landvogt und Landeshauptmann
 Johannes Schiess (Politiker, 1730) (1730–1804), Schweizer Textilunternehmer, Landesrittmeister, Landmajor und Landesfähnrich
 Johannes Schiess (Unternehmer) (1780–1859), Schweizer Textilunternehmer und Ratsmitglied
 Johannes Schiess (Mediziner) (1837–1910), Schweizer Arzt und Förderer der Archäologie in Alexandrien

Siehe auch:
 Johann Schiess